Mittelmühle steht für:
 Mittelmühle Belzig, ehemalige Mühle am Belziger Bach in Bad Belzig im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Mittelmühle Büren, Nordrhein-Westfalen
 Mittelmühle (Dettelbach), ehemalige Mühle am Dettelbach in Dettelbach im Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Lamprechtsmühle (Dettelbach)
 Mittelmühle Jersleben ehemalige Mühle und Kulturdenkmal im Ortsteil Jersleben der Einheitsgemeinde Niedere Börde im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Mittelmühle (Mainbernheim), ehemalige Mühle am Sickersbach in Mainbernheim im Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Kellersmühle (Mainbernheim)
 Mittelmühle (Räbke), Niedersachsen
 Mittelmühle Wennigsen, Niedersachsen

Mittelmühle ist der Name folgender Ortschaften:

in Baden-Württemberg:
 Mittelmühle (Crailsheim), Wohnplatz im Stadtteil Westgartshausen von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall
 Mittelmühle (Ettenheim), Wohnplatz in der Stadt Ettenheim, Ortenaukreis
 Mittelmühle (Kressbronn), Hof der Gemeinde Kressbronn, Bodenseekreis
 Mittelmühle (Mainhardt), Hof und frühere Wassermühle mit noch erhaltenem Mühlengebäude an der Brettach, im Ortsteil Mainhardt der Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall
 Mittelmühle (Schrozberg), Wohnplatz im Stadtteil Ettenhausen von Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall

in Bayern:
 Mittelmühle (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach
 Mittelmühle (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg, Landkreis Ansbach
 Mittelmühle (Greding), Ortsteil der Stadt Greding, Landkreis Roth
 Mittelmühle (Dingolshausen), Ortsteil der Gemeinde Dingolshausen, Landkreis Schweinfurt
 Mittelmühle (Donnersdorf), Ortsteil der Gemeinde Donnersdorf, Landkreis Schweinfurt
 Mittelmühle (Hirschau), Ortsteil der Stadt Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Mittelmühle (Höchstädt an der Donau), Ortsteil der Stadt Höchstädt an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau
 Mittelmühle (Hofheim in Unterfranken), Ortsteil der Stadt Hofheim in Unterfranken, Landkreis Haßberge
 Mittelmühle (Huisheim), Ortsteil der Gemeinde Huisheim, Landkreis Donau-Ries
 Mittelmühle (Markt Erlbach), Ortsteil des Marktes Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Mittelmühle (Maßbach), Ortsteil des Marktes Maßbach, Landkreis Bad Kissingen
 Mittelmühle (Nürnberg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Nürnberg
 Mittelmühle (Pottenstein), Ortsteil der Stadt Pottenstein, Landkreis Bayreuth
 Mittelmühle (Reuth bei Erbendorf), Ortsteil der Gemeinde Reuth bei Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth
 Mittelmühle (Rothenburg ob der Tauber), Ortsteil der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach
 Mittelmühle (Stadtlauringen), Ortsteil der Stadt Stadtlauringen, Landkreis Schweinfurt
 Mittelmühle (Thiersheim), Ortsteil des Marktes Thiersheim, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

in Brandenburg:
 Mittelmühle (Breydin), Wohnplatz im Ortsteil Tuchen-Klobbicke der Gemeinde Breydin, Landkreis Barnim
 Mittelmühle (Pritzwalk), Wohnplatz der Stadt Pritzwalk, Landkreis Prignitz
 Mittelmühle (Schlaube), ehemalige Wassermühle in Schernsdorf in der Gemeinde Siehdichum im Landkreis Oder-Spree
 Mittelmühle (Teupitz), Wohnplatz im Ortsteil Neuendorf der Stadt Teupitz im Landkreis Dahme-Spreewald

in Niedersachsen:
 Mittelmühle (Coppenbrügge), Wohnplatz im Flecken Coppenbrügge im Landkreis Hameln-Pyrmont

in Polen:
 Mittelmühle (Drossen) (heute Wierzbowiec), Ortsteil der schlesischen Stadt Drossen (heute Ośno Lubuskie)

Siehe auch:
 Mettelmühle
 Mittlere Mühle
 Mittelsmühle